Фридрих Майер:
 Майер, Фридрих (1912—2001) — гауптштурмфюрер СС.
 Майер, Фридрих Альбрехт Антон (1768—1795) — немецкий натуралист.
 Майер, Фридрих Вильгельм (1818—1893) — немецкий дирижёр.
 Майер, Фридрих Карл (1824—1903) — немецкий художник.
 Майер, Фридрих Христофор (1697—1729) — российский математик и астроном.
 Майер, Фридрих Франц (1882—1978) — немецкий военный деятель.